Ел Аноно има више значења:

 Ел Аноно (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аноно (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аноно (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аноно (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аноно (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аноно (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аноно (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аноно (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аноно (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аноно (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аноно (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аноно (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аноно (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аноно (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику